Strelka kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Strelka (kulle), 
 Strelka (ö),

Belarus 

 Strelka (vattendrag i Vitryssland), Homels voblast, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar